William Seward Burroughs, alias William Seward Burroughs I (1857-1898) – inventore statunitense, fondatore dell'omonima ditta di calcolatrici
 William S. Burroughs, alias William Seward Burroughs II (1914-1997) – scrittore e saggista statunitense, nipote di William Seward Burroughs I
 William Seward Burroughs Jr., alias William Seward Burroughs III (1947-1981) – scrittore statunitense, figlio di William Seward Burroughs II